Отчим — неродной отец, муж матери по отношению к её детям от прежних браков (других мужчин).

Также может значить:
 Отчим (фильм, 1981)
 Отчим (фильм, 1987)
 Отчим 2
 Отчим 3: День отца
 Отчим (фильм, 2009)
 Отчим (фильм, 2007)
 Отчим (телесериал)